Damernas turnering i vattenpolo vid världsmästerskapen i simsport 1986 spelades mellan 14 augusti och 22 augusti 1986 i Madrid, Spanien.

Australien tog guld i denna turnering som var den första VM-turneringen i vattenpolo för damer.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Finalspel

Om placering 1-6

Om placering 7-9

Slutplaceringar

Referenser 

1986
Vattenpolo i Spanien
Världsmästerskapen i simsport 1986